Готский может означать:

 Готский язык
 Готский, Михаил Владимирович (1907—1962) — капитан дальнего плавания, исследователь Арктики. Автор книги: Английские морские пособия и карты. Учебное пособие для судоводительских факультетов высших инженерных морских училищ и судоводительских отделений мореходных училищ. М. Морской транспорт 1958 г. 260 с. Тираж 10000 экз. В честь него назван танкер «Капитан Готский».
 Готский — прозвание.
 Никита Готский — христианский святой, великомученик.
 Бернар II Готский (фр. Bernard de Gothie, ум. ок. 879) — маркиз Готии 865—878.
 Клавдий II Готский Марк Аврелий (Marcus Aurelius Claudius Gothicus) (220—270, Сирмий) — римский император с 268.
 Иоанн Готский — уроженец посёлка Партенит, небесный покровитель посёлка.
 Савва Готский Бузэуский (+ 372) — мученик.
 Готский альманах — самый престижный сборник дворянских родов, начал выходить в Германии в 1762 году, даёт подробнейшую информацию о правящих фамилиях Европы и самых знатных семействах.
 Готский двор — находился на Торговой стороне Великого Новгорода к югу от Ярославова Дворища почти на берегу Волхова.